Hrvatska:
 Sopot (Pregrada), naselje u općini Pregrada, Hrvatska
 Sopot (Zagreb), gradsko naselje unutar gradske četvrti Novi Zagreb – istok
 Sopotska kultura, neolitička kultura, nazvana prema lokalitetu Sopot kod Vinkovaca

BiH
 Sopot (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH

Poljska:
 Sopot (Poljska), naselje

Rumunjska:
 Sopot (Dolj, Rumunjska), grad u županiji Dolj

Srbija:
 Sopot (Beograd), prigradska općina Beograda